Корніє́ць — українське прізвище. Відомі носії:

 Корнієць Володимир Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014-2017 років.
 Корнієць Ігор Васильович — радянський і український футболіст, півзахисник, тренер.
 Корнієць Леонід Романович — радянський державний і партійний діяч.

Українські прізвища